Baba pode se referir à:
Baba (honorífico) persa com significado de pai; avô; velho sábio; senhor.
Baba (single de Kelly Key), single de Kelly Key, em 2001
Saliva ou baba, secreção expelida pelas glândulas salivares.
Pelada (futebol) ou baba, nome dado a partidas amadoras de futebol em Pernambuco e na Bahia.
 Babá ou profissão.

Desambiguação